Petra Kvitová var den forsvarende mester, men hun besluttede sig for at spille Hopman Cup i stedet for. 

Kaia Kanepi vandt turneringen med 6–2, 6–1 mod Daniela Hantuchová i finalen.

Seeding

 Samantha Stosur  (Anden runde)
 Andrea Petkovic (Kvartfinalen)
 Francesca Schiavone (Semifinalen)
 Serena Williams (Kvartfinalen, træk sig med en skade)

<ol start=5> 
  Kim Clijsters ''(Semifinalen, træk sig med en skade)
  Jelena Janković ''(Kvartfinalen)
  Anastasia Pavlyuchenkova ''(Anden runde)
  Dominika Cibulková (Første runde)
</ol>

Finale

Top Half

Bottom Half
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Første runde
|RD2=Anden runde
|RD3=Kvartfinalen
|RD4=Semifinalen

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= J Janković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= C Suárez Navarro
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= K Zakopalová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=5
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= N Bratchikova
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= G Voskobojeva
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= V Dushevina
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K Pervak
| RD1-score07-1=4r
| RD1-score07-2= 
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= F Schiavone
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= A Pavlyuchenkova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Hercog
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1r
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= A Panova
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= K Kanepi
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= O Rogowska
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Pe'er
| RD1-score15-1=62
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Petkovic
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= J Janković
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= N Bratchikova
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= G Voskobojeva
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= F Schiavone
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= A Pavlyuchenkova
| RD2-score05-1=0
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= K Kanepi
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=62
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= A Petkovic
| RD2-score08-1=77
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= J Janković
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=62
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= F Schiavone
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= K Kanepi
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=79
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= A Petkovic
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=67
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= F Schiavone
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= K Kanepi
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Kvalifikation
Seeding

  Vania King (Qualified)
  Arantxa Rus (Første runde)
  Vera Dushevina (Qualified)
  Anna Tatishvili ''(Kvalifikationsfinalen)

<li> Eleni Daniilidou (Anden runde)
<li> Michaëlla Krajicek (Første runde)
<li> Sloane Stephens (Første runde)
<li> Patricia Mayr-Achleitner (Første runde)

Kvalificerede

  Vania King
 ''' Nina Bratchikova

<li>  Vera Dushevina
<li>  Alexandra Panova

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvailifiaktion

Fjerde kvalifikation

References
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012